Соледад де Добладо има више значења:

 Општина Соледад де Добладо (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Соледад де Добладо (Соледад де Добладо, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику